Романенко Сергій Миколайович — радянський та український футболіст, захисник.
  ( 1956) — російський історик і політолог, фахівець з історії Середньої Європи та Балкан XIX—XXI століть.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок